{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65901) - || 1998 DM16 || 22 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65902) - || 1998 DW17 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65903) - || 1998 DS25 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65904) - || 1998 DL35 || 26 februari 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (65905) - || 1998 EH2 || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (65906) - || 1998 EZ5 || 3 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65907) - || 1998 EX11 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65908) - || 1998 FQ || 18 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65909) - || 1998 FH12 || 25 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65910) - || 1998 FR21 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65911) - || 1998 FO25 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65912) - || 1998 FQ26 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65913) - || 1998 FD28 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65914) - || 1998 FB32 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65915) - || 1998 FO34 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65916) - || 1998 FJ36 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65917) - || 1998 FG38 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65918) - || 1998 FZ38 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65919) - || 1998 FH39 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65920) - || 1998 FV46 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65921) - || 1998 FM47 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65922) - || 1998 FQ47 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65923) - || 1998 FW47 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65924) - || 1998 FE53 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65925) - || 1998 FE54 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65926) - || 1998 FN55 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65927) - || 1998 FV55 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65928) - || 1998 FW55 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65929) - || 1998 FL56 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65930) - || 1998 FS57 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65931) - || 1998 FK59 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65932) - || 1998 FK60 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65933) - || 1998 FT64 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65934) - || 1998 FE65 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65935) - || 1998 FF65 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65936) - || 1998 FJ69 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65937) - || 1998 FZ72 || 26 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (65938) - || 1998 FV77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65939) - || 1998 FK79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65940) - || 1998 FE80 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65941) - || 1998 FU87 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65942) - || 1998 FL90 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65943) - || 1998 FR98 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65944) - || 1998 FZ99 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65945) - || 1998 FZ100 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65946) - || 1998 FT103 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65947) - || 1998 FZ103 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65948) - || 1998 FT106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65949) - || 1998 FJ107 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65950) - || 1998 FE114 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65951) - || 1998 FU119 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65952) - || 1998 FF122 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65953) - || 1998 FD123 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65954) - || 1998 FT131 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65955) - || 1998 FU132 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65956) - || 1998 FA146 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65957) - || 1998 FO147 || 26 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65958) - || 1998 GG1 || 4 april 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (65959) - || 1998 GU7 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65960) - || 1998 GX8 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65961) - || 1998 HC1 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65962) - || 1998 HU1 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65963) - || 1998 HC5 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65964) - || 1998 HB6 || 21 april 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (65965) - || 1998 HR7 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65966) - || 1998 HH8 || 24 april 1998 || Stroncone || Stroncone
|-
| (65967) - || 1998 HM10 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65968) - || 1998 HV17 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65969) - || 1998 HN19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65970) - || 1998 HB22 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65971) - || 1998 HY26 || 21 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65972) - || 1998 HJ28 || 23 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65973) - || 1998 HZ38 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65974) - || 1998 HP39 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65975) - || 1998 HV46 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65976) - || 1998 HF51 || 25 april 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65977) - || 1998 HZ69 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65978) - || 1998 HS98 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65979) - || 1998 HX105 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65980) - || 1998 HB107 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65981) - || 1998 HD119 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65982) - || 1998 HN119 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65983) - || 1998 HS124 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65984) - || 1998 HA125 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65985) - || 1998 HX146 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65986) - || 1998 HA147 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65987) - || 1998 HD152 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65988) - || 1998 KQ1 || 18 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65989) - || 1998 KZ12 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65990) - || 1998 KR14 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65991) - || 1998 KL36 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65992) - || 1998 KG49 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65993) - || 1998 KP52 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65994) - || 1998 KE53 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65995) - || 1998 KZ57 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65996) - || 1998 MX5 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65997) - || 1998 ME35 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (65998) - || 1998 MX40 || 28 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65999) - || 1998 ND || 1 juli 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66000) - || 1998 OE1 || 20 juli 1998 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli|}

Planetoïdenlijsten